

Nom de famille 

 Alan Browne (1995-), footballeur international irlandais ;
 Annie Leigh Browne (1851-1936)
  ;
 August Agbola Browne (1895-1976), musicien de jazz ;
 Bothwell Browne (1877-1947), Acteur américain de vaudeville, imitant la Femme ;
 Cass Browne (né en 1971), batteur du groupe anglais Gorillaz ;
 Charles A. Browne (1870-1947), chimiste et historien des sciences américain ;
 Chris Browne (1952-2023), dessinateur de comic strip américain ;
 Coral Browne (1913-1991), actrice américano-australienne ;
 Damian Browne (né en 1980), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Daniel Browne (né en 1979), joueur de rugby à XV d'origine néo-zélandaise ;
 David Browne (né en 1995), footballeur britannique et papouasien ;
 Denis Browne (né en 1937), évêque néo-zélandais ;
 Dik Browne (1917-1989), dessinateur américain ;
 Duncan Browne (1947-1993), musicien folk anglais ;
 Edward Browne (1644-1708), médecin et voyageur anglais ;
 Federico Browne (né en 1976), joueur de tennis argentin ;
 Felicia Browne (1904-1936), artiste britannique morte au combat pendant la guerre d'Espagne.
 Francis Browne (1880-1960), photographe irlandais ;
 Francis Fisher Browne (1843-1913), journaliste, critique littéraire et poète américain ;
 Gerald A. Browne (né en 1924), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Hablot Knight Browne dit Phiz (1815-1882), graveur, illustrateur et caricaturiste anglais ;
 Harriet Browne (1798-1858), écrivaine et compositrice britannique ;
 Henriette Browne (1829-1901), pseudonyme de la peintre orientaliste et la voyageuse Sophie de Bouteiller ;
 Howard Browne (1908-1999), écrivain de roman policier et un scénariste américain ;
 Irene Browne (1896-1965), actrice et chanteuse anglaise ;
 Jack Browne (1904-1993), homme politique écossais ;
 Jackson Browne (né en 1948), auteur-compositeur-interprète de rock américain ;
 Janet Browne (1950-), historienne des sciences britannique ;
  ;
 John Ross Browne (1821–1875) , voyageur américain d'origine irlandaise, écrivain et agent du gouvernement ;
 June Browne (1923-2021), photographe australienne, de pseudonyme June Brunell ;
 Kathie Browne (1939-2003), actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Leslie Browne (née en 1958), danseuse de ballet et actrice américaine ;
 Lucas Browne (1979-), boxeur professionnel australien ;
 Lucile Browne (1907-1976), actrice américaine ;
 Malcolm Browne (1931-2012), journaliste et photographe américain ;
 Marshall Browne (1935-2014), écrivain australien, auteur de roman policier et de roman historique ;
 Mary Kendall Browne (1891-1971), joueuse de tennis américaine ;
 Matilda Browne (1869-1947), peintre américaine ;
 Maximilian Ulysses Browne (1705-1757), baron suisse ;
 Michael Browne (1887-1971), cardinal irlandais ;
 Milton O. Browne (1976-), coureur de demi-fond barbadien ;
 Patrick Browne (1720-1790), médecin et naturaliste irlandais ;
 Porter Emerson Browne (1879–1934), dramaturge américain ;
  ;
 Rhys Browne (né en 1995), footballeur international antiguayen ;
 Ronan Browne (né en 1965), musicien et compositeur irlandais ;
 Roscoe Lee Browne (1925-2007), acteur de cinéma et metteur en scène de théâtre américain ;
 S. G. Browne (né en 1965), écrivain américain ;
 Sheila Browne (1924-2015), éducatrice et principale de collège britannique ;
 Stella Browne (1880-1955), militante féministe britannique ;
 Sylvia Browne (1936-2013), médium américaine ; 
  ;
  ;
 Valentine Browne, 4 comte de Kenmare (1825-1905), homme politique britannique ;
 Valentine Browne, 5 comte de Kenmare, (1860-1941), noble irlandais ;
 Vanessa Browne-Ward (née en 1963), athlète australienne spécialiste du saut en hauteur ;
 Vee F. Browne (née en 1956), auteur américaine de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Walter Browne (1949-2015), grand maître du jeu d'échecs américain ;
 William George Browne (1768-1813), explorateur britannique ;
 William Henry Browne (1846-1904), homme politique australien ;
  (1897-1989), homme politique canadien ; 
 Zachary Browne (né en 1985), acteur américain.

Film 
 Agnes Browne, film irlando-américain réalisé par Anjelica Huston, sorti en 1999

Patronyme anglais